En la taxonomía tradicional, los póngidos (Pongidae) son una familia de primates antropomorfos constituida por los grandes simios, algunos extintos. Sobreviven los orangutanes (género Pongo), los gorilas (género Gorilla), y los chimpancés y bonobos (género Pan). Los humanos (Homo) y sus parientes bípedos formaban la familia Hominidae, según el siguiente esquema:

 Familia Pongidae
Pongo
Gorilla
Pan
 Familia Hominidae
Homo

La sistemática cladística, que se ha impuesto entre los primatólogos en los últimos años, ha demostrado que el esquema taxonómico anterior debe abandonarse, ya que la familia Pongidae aparece como parafilética, como puede comprobarse en el siguiente cladograma:

Según esta nueva clasificación, la Hominidae está dividida en dos subfamilias, Ponginae (orangutanes) y Homininae; esta última, a su vez, se divide en las tribus Gorillini (gorilas), y Hominini (chimpancés, humanos y sus ancestros bípedos),  e incluso se incluye una tercera tribu ya extinta denominada Dryopithecini.

Referencias

Véase también 
 Hominidae s.l.
 Hominidae

Hominoidea
Grupos taxonómicos obsoletos

it:Pongidae
sv:Pongidae